Андрюшина — женская форма фамилии Андрюшин.

 Андрюшина, Екатерина Сергеевна (род. 1985) — российская гандболистка, полусредняя сборной России и клуба «Звезда» (Звенигород).